Labuhanbatu (Jawi: كابوڤاتين لابهان بتو) ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Sumatra Utara. Stand 2020 leben hier circa 500.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Labuhanbatu ist die Stadt Rantau Prapat.

Geographie 
Labuhanbatu liegt im Osten der Provinz Sumatra Utara an der Straße von Malakka. Es grenzt an die Regierungsbezirke Labuhanbatu Utara, Padang Lawas Utara und Labuhanbatu Selatan. Zudem grenzt es im Osten noch an die Provinz Riau. Administrativ unterteilt sich Labuhanbatu in 9 Distrikte (Kecamatan) mit 98 Dörfern, davon 75 Desa und 23 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Labuhanbatu 505.277 Menschen, 248.932 Frauen und 256.346 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 234 Personen pro Quadratkilometer. 83 Prozent der Einwohner sind Muslime, 14 Prozent Protestanten, 2 Prozent Katholiken und 1 Prozent Buddhisten.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sumatra Utara
Geographie (Sumatra)